Pogromcy duchów (ang. Ghostbusters) – film amerykański z 1984 r. w reżyserii Ivana Reitmana 
 Pogromcy duchów II (ang. Ghostbusters II) – film amerykański z 1989 r. w reżyserii Ivana Reitmana
 Ghostbusters: Pogromcy duchów – film amerykańsko-australijski z 2016 r. w reżyserii Paula Feiga
 Pogromcy duchów. Dziedzictwo –  film amerykański z 2021 r. w reżyserii Jasona Reitmana
 Prawdziwi pogromcy duchów (ang. The Real Ghostbusters) i Extreme Ghostbusters